Faustus Cornelius Sulla (quaestor in 54 v.Chr.), zoon van de dictator Lucius Cornelius Sulla, eerste drager van deze naam;
 Faustus Cornelius Sulla (kleinzoon van Sulla), zoon van de vorige;
 Lucius Cornelius Sulla (consul in 5 v.Chr.) (Lucius Cornelius Sulla Faustus), zoon van Publius Cornelius Sulla, een neef van de dictator, consul in 5 v.Chr.;
 Faustus Cornelius Sulla Lucullus, zoon of de vorige, consul suffectus in 31 n.Chr.;
 Faustus Cornelius Sulla Felix, zoon van de vorige, consul in 52 n.Chr.